Kecamatan Jati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jati (distrikt i Indonesien, lat -7,22, long 111,31), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jati (distrikt i Indonesien, lat -6,83, long 110,84), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar